Engelbrektsson ist der Vatersname folgender Personen:

 Engelbrekt Engelbrektsson (1395–1436), schwedischer Freiheitskämpfer
 Olav Engelbrektsson (1480–1538), letzter katholischer Erzbischof in Norwegen